Дмитрий Резвый:
 Резвый, Дмитрий Модестович (1843—1912) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Резвый, Дмитрий Петрович (1762—1823) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.